SM Caen is een Franse voetbalclub die in de Ligue 2 speelt. De SM uit de clubnaam staat voor Stade Malherbe, naar de dichter François de Malherbe, die in 1555 geboren werd in Caen, een stad in Normandië.

In 1897 werd de eerste voetbalclub in Caen opgericht onder de naam l'UA Lycée Malherbe. In 1908 veranderde die naam in Club Malherbe Caen. In 1913 volgde de fusie met Club Sportif Caennais. Sindsdien heet de club Stade Malherbe Caen.

In 1985 ontving de club het status van professionele club. Vier jaar later veranderde de club opnieuw van naam. De club heet nu Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie, of simpelweg SM Caen.

De club was in de Ligue 1 te vinden van 1988 t/m 95, 1996-97, 2004-05 en van 2007 t/m 09. In het seizoen 2009-2010 werd SM Caen kampioen van de Ligue 2 en dwong het opnieuw promotie af, maar na een 18e plaats in seizoen 2011-2012 zakte het weer naar Ligue 2. In 2014 promoveerde de club weer.

Eindklasseringen

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !! 
|-
| 1997–1998 || 9 || 22 || Division 2 || 42 || 15 || 11 || 16 || 61–55 || 56 || 10.045
|-
| 1998–1999 || 5 || 20 || Division 2 || 38 || 16 || 11 || 11 || 47–39 || 59 || 9.250
|-
| 1999–2000 || 6 || 20 || Division 2 || 38 || 12 || 17 || 9 || 50–37 || 53 || 11.665
|-
| 2000–2001 || 17 || 20 || Division 2 || 38 || 11 || 10 || 17 || 38–53 || 43 || 10.490
|-
| 2001–2002 || 6 || 20 || Division 2 || 38 || 16 || 10 || 12 || 59–55 || 58 || 11.221
|-
| 2002–2003 || 7 || 20 || Ligue 2 || 38 || 12 || 16 || 10 || 45–40 || 52 || 9.599
|-
| 2003–2004 || bgcolor="#00FF00"|2 || 20 || Ligue 2 || 38 || 20 || 11 || 7 || 56–31 || 71 || 12.635
|-
| 2004–2005 || bgcolor="#FA8072"|18 || 20 || Ligue 1 || 38 || 10 || 12 || 16 || 36–60 || 42 || 19.806
|-
| 2005–2006 || 4 || 20 || Ligue 2 || 38 || 18 || 12 || 8 || 56–35 || 66 || 12.866
|-
| 2006–2007 || bgcolor="#00FF00"|2 || 20 || Ligue 2 || 38 || 19 || 14 || 5 || 65–40 || 71 || 16.204
|-
| 2007–2008 || 11 || 20 || Ligue 1 || 38 || 13 || 12 || 13 || 48–53 || 51 || 19.658
|-
| 2008–2009 || bgcolor="#FA8072"|18 || 20 || Ligue 1 || 38 || 8 || 13 || 17 || 42–49 || 37 || 18.914
|-
| 2009–2010 || bgcolor="#00FF00"|1 || 20 || Ligue 2 || 38 || 18 || 15 || 5 || 52–30 || 72 || 13.199
|-
| 2010–2011 || 15 || 20 || Ligue 1 || 38 || 11 || 13 || 14 || 46–51 || 46 || 16.019
|-
| 2011–2012 ||bgcolor="#FA8072"| 18 || 20 || Ligue 1 || 38 || 9 || 11 || 18 || 39–59 || 38 || 15.280
|-
| 2012–2013 || 4 || 20 || Ligue 2 || 38 || 17 || 12 || 9 || 48–28 || 63 || 10.129
|-
| 2013–2014 || bgcolor="#00FF00"|3 || 20 || Ligue 2 || 38 || 18 || 10 || 10 || 65–44 || 64 || 10.794
|-
| 2014–2015 || 13 || 20 || Ligue 1 || 38 || 12 || 10 || 16 || 54–55 || 46 || 16.991
|-
| 2015–2016 || 7 || 20 || Ligue 1 || 38 || 16 || 6 || 16 || 39–52 || 54 || 17.661
|-
| 2016–2017 || 17 || 20 || Ligue 1 || 38 || 10 || 7 || 21 || 36–65 || 37 || 15.796
|-
| 2017–2018 || 16 || 20 || Ligue 1 || 38 || 10 || 8 || 20 || 27-52 || 38 || 17.187
|-
| 2018–2019 || bgcolor="#FA8072"|19 || 20 || Ligue 1 || 38 || 7 || 12 || 19 || 29-54 || 33 || 16.654
|-
| 2019–2020 || 13 || 20 || Ligue 2 || 28 || 8 || 10 || 10 || 33-34 || 34 || 10.212
|-
|}

Clubtopscorers

 SM Caen in Europa 
 #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt SM Caen'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Frankrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende ex-spelers 

Caen, SM
Caen
Sport in Calvados
Sportclub in Normandië (regio)